Идеални тим Евролиге — деценија 2010—2020 () састоји се од кошаркаша који су изабрани за најбоље играче Евролиге у деценији између 2010. и 2020. године.

Номиновани играчи

Изабрани играчи

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге

Појединачне награде Евролиге у кошарци